Fondé en 1964 par le peintre Roger Lorin, le Festival de musique de chambre du Prieuré de Chirens a accueilli dans cette église romane à l’acoustique incomparable des formations prestigieuses tels I Solisti Veneti, I Musici, l’Académie de St Martin-in-the-Fields, le Fine Arts Quartet, le Quatuor Talich, le Quatuor Ludwig, le Trio Wanderer, le Quatuor Élysée, le Quatuor Psophos, le Quatuor Ysaÿe ou des solistes tels que Jean-Pierre Rampal, Lily Laskine, Pierre Cochereau, Scott Ross, Emmanuel Krivine, Vlado Perlemuter, Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa.

À travers cette programmation de haut niveau, le Festival du Prieuré de Chirens a atteint une notoriété qui dépasse largement les frontières régionales et fait connaître sur la scène nationale le nom de cette petite commune de l'Isère.

Ainsi, en 2004, année de l'entrée dans l'Union européenne de la République tchèque, le Festival du Prieuré de Chirens a été sélectionné pour participer aux "Rêves Tchèques". Cette manifestation visant à promouvoir les compositeurs et les interprètes tchèques, était parrainée par Magdalena Kožená et Václav Havel et a placé le Festival du Prieuré de Chirens dans une dimension européenne. Devant le succès de cette manifestation et à la demande du public européen, les organisateurs prévoient déjà une autre manifestation de dimension européenne pour 2007, à laquelle le Festival du Prieuré de Chirens sera une nouvelle fois associé.

Depuis 2002, le Festival déconcentre une ou deux manifestations à vocation orchestrale à l'église Saint-Laurent-des-Prés de Tullins-Fures.

Liens externes 
 Site du Prieuré de Chirens

Chirens
Chirens
Culture en Isère